Исалиев Рауан Орынбасарович (род.13 мая 1988) — казахский хоккеист с мячом, мастер спорта Республики Казахстан международного класса, нападающий сборной Казахстана и ХК «Байкал-Энергия» (Иркутск).

Биография 

Рауан родился в казахстанском городе Уральске. 
Начал заниматься бенди в местном клубе «Акжайык». 
С 2008 года играет в российских клубах: «Водник» (Архангельск),
«Старт» (Нижний Новгород).  
В 2012 году был признан лучшим игроком сезона клуба «Старт». 
С сезона 2012/13 - по 2019/20, нападающий новосибирского «Сибсельмаша». 
В 2016/17,2017/18, 2018/19 - три сезона подряд, впервые в истории клуба “Сибсельмаш» Новосибирск, признан лучшим игроком команды. 
С сезона 2020/21 выступает за клуб - «Байкал-Энергия» (Иркутск). 
Выступает за сборную Казахстана, является её капитаном. На зимней Азиаде — 2011 в Алма-Ате стал лучшим бомбардиром Игр. 

В феврале 2018 года капитан сборной Казахстана Рауан Исалиев стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Хабаровске  , он забил 21 гол и сделал 7 ассистов в 6 играх .

В кубке Мира принимал участие в 1 турнире (2008) - 2 игры, 3 мяча, 0 передач. 
В Чемпионском кубке принимал участие в 4 турнирах (2012-2015) – 16 игр, 11 мячей, 5 передач. 
Принимал участие в 13 чемпионатах мира (в составе Казахстана 2007 - 2019) - 76 игр, 76 мячей, 31 передача. 
 
1 мяч забил во 2 игре 23 ноября 2008 года, в домашнем матче с командой Строитель (7:1), на 45 минуте с передачи Алексея Золотарёва. 
50 мяч забил в 88 игре 9 февраля 2012 года, в домашнем матче с командой СКА-Нефтяник (4:3), на 55 минуте с передачи Александра Усова. 
100 мяч забил в 182 игре 11 ноября 2015 года, в выездной игре с командой Старт (6:6), на 52 минуте с передачи Артёма Вшивкова.  
150 мяч забил в 244 игре 22 декабря 2017 года, в домашнем матче с командой Волга (5:6), на 11 минуте с передачи Сергея Ган. 
200 мяч забил в 278 игре 18 февраля 2019 года, в выездной игре с командой Родина (8:1), на 53 минуте с передачи Алексея Доровских.  
250 мяч забил в 325 игре 7 февраля 2021 года, в домашнем матче с командой Кузбасс (8:3), на 5 минуте с передачи Руслана Тремаскина.

Достижения 

 Бронзовый призёр чемпионатов мира (4) - 2012, 2013, 2014, 2015. 
 Чемпион Зимних Азиатских игр (1) - 2011. 
 Финалист Кубка России по хоккею с мячом 2013 (1) – 2013.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 18 / 18 команд 

  Чемпионат России                 Кубок России
  1.Кузбасс           = 27 мячей   1.Кузбасс             = 20 
  2.СКА-Нефтяник      = 26         2.СКА-Нефтяник        =  9
  3-4.Старт           = 22         3-4.Зоркий            =  7
  3-4.Ак Барс-Динамо  = 22         3-4.Уральский трубник =  7
  5.Уральский трубник = 20         5-6.Байкал-Энергия    =  5
  6-8.Байкал-Энергия  = 19         5-6.Студентческая
  6-8.Волга           = 19             сборная России    =  5
  6-8.Водник          = 19         7-9.Родина            =  4 
  9-10.Зоркий         = 18         7-9.Молодёжная
  9-10.Строитель С    = 18             сборная России    =  4
 11.Родина            = 17         7-9.Енисей            =  4
 12.Енисей            = 14        10-11.Динамо М         =  3
 13-14.Динамо М       = 13        10-11.Сибсельмаш       =  3
 13-14.Сибсельмаш     = 13        12-15.Мурман           =  2
 15.Мурман            = 12        12-15.Волга            =  2
 16.Локомотив Ор      =  4        12-15.Ак Барс-Динамо   =  2
 17-18.СКА-Свердловск =  2        12-15.Водник           =  2
 17-18.Саяны          =  2        16-18.Зоркий-2         =  1
                                  16-18.Старт            =  1
                                  16-18.сборная Россия-2 =  1

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал  в 118 играх 
по 2 мяча забивал  в  46 играх 
по 3 мяча забивал  в  16 играх 
по 4 мяча забивал  в  6 играх 
по 5 мячей забивал  в  1 игре 

Свои 287 мячей забросил в 187 игре, в 172 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал  в 34 играх. 
по 2 мяча забивал  в  14 играх. 
по 3 мяча забивал  в  3 играх. 
по 5 мяча забивал  в  1 игре. 
по 6 мячей забивал  в  1 игре. 

Свои 82 мяча забросил в 53 играх, в 45 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки

 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте Байкал-Энергия
 Наши звёзды: Рауан Исалиев
 Профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом Казахстана
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Игроки сборной Казахстана по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Акжайык»
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»